Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2009 wurde am 30. Januar in Irland gestartet und endete am 25. Oktober in Großbritannien. Insgesamt wurden 12 Weltmeisterschaftsläufe auf drei Kontinenten gefahren. Zum sechsten Mal in Folge wurde Sébastien Loeb Fahrerweltmeister mit Beifahrer Daniel Elena. Das Citroën Total World Rally Team konnte zum fünften Mal die Hersteller-Weltmeisterschaft für sich entscheiden.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung WRC

Herstellerwertung WRC

Fahrerwertung PWRC

Fahrerwertung JWRC

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2009
Motorsportsaison 2009